Trompillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Astrocasia tremula;
 el nombre común del arbusto Guarea guidonia; 
 el nombre común de la planta Cistus ladanifer;
 uno de los nombres comunes de la planta Solanum elaeagnifolium;
 uno de los nombres comunes de la planta Thunbergia alata'''''.